Repubblica Socialista Sovietica Lituana – repubblica dell'Unione Sovietica 
 RSS Lituana – stato europeo esistito dal 1918 al 1919